У́лица Рыба́лко, у́лица Ма́ршала Рыба́лко — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Маршала Рыбалко — улица в Москве.
 Улица Рыбалко — улица в Липецке (Шахта № 10).
 Улица Маршала Рыбалко — улица в Перми.

Украина 
 Улица Маршала Рыбалко — улица в Киеве.
 Улица Маршала Рыбалко — улица в Харькове.
 Улица Рыбалко — улица в Хмельницком.
 Улица Маршала Рыбалко — улица в Черновцах.

Белоруссия 
 Улица Рыбалко — улица в Минске.

Рыбалко